Никола́й Ляско́вский:
 Лясковский, Николай Евстафьевич (1840—1893) — русский агрохимик, заслуженный профессор Московского университета.
 Лясковский, Николай Эрастович (1816—1871) — учёный-химик, писатель, ординарный профессор.